In Hengelo zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Hengelo) gebouwd in 1896
 Watertoren (Hengelo Stork, 1902) gebouwd in 1902
 Watertoren (Hengelo Stork, 1917) gebouwd in 1917